Estádio Municipal 25 de Abril ("općinski stadion 25. travnja") je višenamjenski stadion u gradiću Penafielu u Portugalu.

Najviše ga se rabi za nogometne susrete.

Može primiti 8.500 gledatelja.

Svoje domaće utakmice na njemu igra Penafiel.

25 de Abril, estadio municipal